Футболист на годината на Германия е ежегодна награда, с която се удостоява най-добрият футболист през съответната година. Той се избира от членовете на Съюза на немските спортни журналисти. В класацията участват както всички футболисти в Германия, така и немските футболисти извън стараната. За първи път наградата при мъжете се връчва през 1960 г., а при жените - през 1996-а. В ГДР наградата се връчва от списание Ди Нойе Фусбалвохе в периода 1963 – 1991.

Интересни факти 
 През 2004 г. Аилтон става първият чуждестранен футболист, спечелил наградата.
 Юрген Клинсман е единственият играч, спечелил званието Футболист на годината в Германия и в друга държава (Англия).
 Трима немски футболисти – Хелмут Халер (1988, Италия), Андреас Бреме (1994, Англия) и Берт Траутман (1956, Англия) – стават Футболист на годината в други държави, без да са печелили наградата в Германия.

Футболист на годината на ФРГ